Белавинская — название населённых пунктов.

Россия 
 Белавинская — деревня в Вельском районе Архангельской области.
 Белавинская — деревня в Котласском районе Архангельской области.
 Белавинская — деревня в Вожегодском районе Вологодской области.